Figaro může být:

 Le Figaro – významné francouzské noviny
 Le Figaro (Londýn) – britská mutace deníku Le Figaro
 postava ze tří her Pierre-Augustina Carona de Beaumarchaise
 postava z opery Lazebník sevillský (v originále Il barbiere di Siviglia) Giovanniho Paisiella z roku 1782
 postava z opery Figarova svatba (v originále Le nozze di Figaro) Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1786
 postava z opery Lazebník sevillský (v originále Il barbiere di Siviglia) Gioacchina Rossiniho z roku 1816
 Figaro (značka) – obchodní značka cukrovinek a čokolády společnosti Mondelēz International

příjmení osob
 Mira Figarová (1917–2013) – česká tanečnice, choreografka a pedagožka

jiný význam
 Nissan Figaro – typ automobilu značky Nissan z roku 1991

Externí odkazy